Открытый чемпионат Барселоны 2010 — это 8-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах David Lloyd Club Turó в Барселоне, Испания, с 12 по 18 апреля 2010 года, продолжая весеннюю грунтовую серию WTA.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Франческа Скьявоне (тогдашняя 17-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Франческа Скьявоне выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Роберта Винчи с третьей попытки уступает финал соревнования ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сара Эррани выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Роберта Винчи выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин

 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA

 Barcelona Open Banc Sabadell 2010

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

 

Испания
Теннис
Апрель 2010 года
2010